Ел Банко има више значења:

 Ел Банко (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Банко, Ел Банко де Хикотан (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Банко (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Банко (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Банко (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Банко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Банко (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Банко, Сан Висенте де ла Провиденсија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Банко (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Банко (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Банко (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Банко (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Банко, Ла Кумбре де Уистикола (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Банко (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Банко, Ел Банко Вега де Мадеро (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Банко (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко, Ел Бахио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банко (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Банко (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Банко (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Банко (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Банко (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Банко (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Банко (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Банко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Банко, Кара де Пало (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Банко (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Банко (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Банко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Банко, Сан Франсиско (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Банко (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Банко (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Банко, Хосе Ернандез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Банко (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику